PVW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plainview, Texas (Stati Uniti)